Itter har flere betydninger:

Geografiske lokationer 
 Itter (Tyrol) − en kommune i Bezirk Kitzbühel, Tyrol
 Düsseldorf-Itter − en bydel i Düsseldorf
 Schloss Itter − et slot i Tyrol
 Itter (Diemel) − en biflod til Diemel i Hessen og Nordrhein-Westfalen
 Itter (Eder) − en biflod til Eder i Hessen
 Itter (Neckar) − en biflod til Neckar i Baden-Württemberg
 Itter (Rhinen) − en biflod til Rhinen i Nordrhein-Westfalen

Personer 
 Käthe Itter (1907−1992) − en tysk skuespillerinde